René Marcelo Ortubé Betancourt (26 de Dezembro de 1964) é um ex-árbitro de futebol boliviano. Foi um árbitro internacional desde 1993, já apitou em várias Copa Américas além de apitar na Copa do Mundo de 2002 o jogo entre Suécia vs. Nigéria, em Kobe. Além de ser árbitro também é um contabilista

Árbitros de futebol da Bolívia
Árbitros da Copa do Mundo FIFA de 2002